El Campeonato Africano de Fútbol Femenino de 1995 fue la segunda edición del Campeonato Femenino Africano de Fútbol. Determinó la clasificación única de CAF para la Copa Mundial Femenina 1995, la ganadora fue Nigeria. Originalmente, se programó que ocho equipos jugaran en el torneo, pero dos de ellos se retiraron, causando que solo seis equipos compitieran activamente por el derecho de representar a África en la Copa del Mundo.

En el torneo, se marcaron 55 goles en 10 partidos.

Equipos participantes
Los ocho equipos participantes fueron:

Fases

Cuartos de final

Semifinales

Final

Campeón 

Nigeria

Estadísticas

Enlaces externos 

 Resultados de RSSSF.com

Torneos del Campeonato Femenino Africano de Fútbol